Nederlands persoon
 Wim Jansen (docent), baskoloog, esperantoloog, interlinguïst en ingenieur
 Wim Jansen (journalist), Belgisch journalist en voormalig manager van Radio Vlaanderen Internationaal (RVi) 
 Wim Jansen (voetballer), speler bij onder andere Feyenoord en Nederlands international
 Wim Jansen (voetballer, 1945), speler bij Rheden en N.E.C. 
 Wim Jansen (voetballer, 1956), speler bij FC Amsterdam

Zie ook
Wim Janssen